Medetera — рід двокрилих комах родини зеленушок (Dolichopodidae). Містить 328 видів.

Поширення 
Поширені повсюдно.

Опис 
Дрібні мушки, завдовжки 1,5-5 мм. Тіло матове, сірого кольору. Мешкають на стовбурах дерев. Хижаки. Полюють на попелиць, трипсів і кліщів.

Види 

 Medetera abnormis Yang & Yang, 1995
 Medetera abstrusa Thuneberg, 1955
 Medetera acanthura Negrobov & Thuneberg, 1970
 Medetera adjaniae Gosseries, 1989
 Medetera adsumpta Becker, 1922
 Medetera aeneiventris Van Duzee, 1933
 Medetera aequalis Van Duzee, 1919
 Medetera africana Grichanov, 2000
 Medetera africana africana Grichanov, 2000
 Medetera africana senegalensis Grichanov, 2000
 Medetera albens Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera albescens (Parent, 1925)
 Medetera albiseta Parent, 1927
 Medetera albisetosa (Parent, 1925)
 Medetera aldrichi Wheeler, 1899
 Medetera alexandri Negrobov, 1979
 Medetera alpicola Naglis & Negrobov, 2014
 Medetera altra Parent, 1931
 Medetera ambigua (Zetterstedt, 1843)
 †Medetera amissa Bickel & Kraemer, 2016
 Medetera anjudanica Grichanov & Ahmadi, 2017
 Medetera annulitarsa von Roser, 1840
 Medetera anus Becker, 1922
 Medetera apicalis (Zetterstedt, 1843)
 Medetera apicipes De Meijere, 1916
 Medetera araneipes (Parent, 1929)
 Medetera armeniaca Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera arnaudi Harmston, 1951
 Medetera arrogans (Parent, 1927)
 Medetera asiatica Negrobov & Zaitzev, 1979
 Medetera athertonensis Bickel, 1987
 Medetera australiana Bickel, 1987
 Medetera austroapicalis Bickel, 1987
 Medetera babelthaup Bickel, 1995
 Medetera baicalica Negrobov, 1972
 Medetera bargusinica Negrobov, 1972
 Medetera belgica Parent, 1936
 Medetera betulae Ringdahl, 1949
 Medetera bidentata Negrobov & Golubtsov, 1991
 Medetera bilineata Frey, 1915
 Medetera bisecta Negrobov, 1967
 Medetera bisetifera Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera bishopae Bickel, 1987
 Medetera bispinosa Negrobov, 1967
 Medetera bistriata Parent, 1929
 Medetera borealis Thuneberg, 1955
 Medetera borneensis Bickel, 1987
 Medetera brevispina Yang & Saigusa, 2001
 Medetera brevitarsa Parent, 1927
 Medetera brunea Negrobov, 1970
 Medetera bunyensis Bickel, 1987
 Medetera bweza Grichanov, 2000
 Medetera caeruleifacies Naglis & Negrobov, 2014
 Medetera californiensis Wheeler, 1899
 Medetera calvinia Grichanov, 2000
 Medetera campestris Naglis & Negrobov, 2014
 Medetera canadensis Bickel, 1985
 Medetera capensis Curran, 1926
 Medetera capillata Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera capitiloba Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera cederholmi Grichanov, 1997
 Medetera chandleri Bickel, 1987
 Medetera cheesmanae Bickel, 1987
 Medetera chillcotti Bickel, 1987
 Medetera chrysotimiformis Kowarz, 1868
 Medetera chumakovi Grichanov, 1997
 Medetera cimbebasia Grichanov, 2000
 Medetera collarti Negrobov, 1967
 Medetera colombensis Naglis & Bickel, 2012
 Medetera comes Hardy, 1939
 Medetera complicata Negrobov, 1967
 Medetera compressa Yang & Saigusa, 2001
 Medetera crassicauda Robinson, 1975
 Medetera crassivenis Curran, 1928
 Medetera curvata Yang & Saigusa, 2000
 Medetera curviloba Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera curvipyga Naglis & Negrobov, 2014
 Medetera cuspidata Collin, 1941
 Medetera cyanogaster Wheeler, 1899
 Medetera delita Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera dendrobaena Kowarz, 1877
 Medetera deserticola (Stackelberg, 1926)
 Medetera despecta Parent, 1927
 Medetera diadema (Linnaeus, 1767)
 Medetera dichrocera Kowarz, 1878
 Medetera dominicensis Robinson, 1975
 Medetera dorrigensis Bickel, 1987
 Medetera dorycondylus Bickel, 1985
 Medetera ealensis Parent, 1936
 Medetera educata Negrobov, 1979
 Medetera edwardsi Grichanov, 1997
 †Medetera elegantula Meunier, 1907
 Medetera emeljanovi Negrobov & Naglis, 2015
 Medetera evenhuisi Yang & Yang, 1995
 Medetera excellens Frey, 1909
 Medetera excipiens Becker, 1922
 Medetera excisa Parent, 1914
 Medetera exigua Aldrich, 1902
 Medetera exornata Tang, Wang & Yang, 2015
 Medetera falcata Van Duzee, 1919
 Medetera fasciata Frey, 1915
 Medetera fascinator Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera feminina Negrobov, 1967
 Medetera fissa Negrobov & Stackelberg, 1972
 †Medetera flammea Meunier, 1907
 Medetera flava Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera flavichaeta Naglis, 2013
 Medetera flavicornis Becker, 1922
 Medetera flavigena Masunaga & Saigusa, 1998
 Medetera flavipes Meigen, 1824
 Medetera flavirostris Negrobov, 1966
 Medetera flaviscutellum Bickel, 1987
 Medetera flaviseta Van Duzee, 1929
 Medetera flavitarsis Van Duzee, 1930
 Medetera flinflon Bickel, 1985
 †Medetera frauendfeldi Giebel, 1856
 Medetera freyi Thuneberg, 1955
 Medetera fumida Negrobov, 1967
 Medetera furcata Curran, 1928
 Medetera furva Tang, Wang & Yang, 2015
 Medetera galapagensis Bickel & Sinclair, 1997
 Medetera ganshuiensis Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera gaspensis Bickel, 1985
 Medetera ghesquierei Grichanov, 1999
 Medetera gingra Bickel, 1987
 Medetera glauca Loew, 1869
 Medetera glaucella Kowarz, 1878
 Medetera glaucelloides Naglis, 2013
 Medetera gotohorum Masunaga & Saigusa, 1998
 Medetera gracilicauda Parent, 1927
 Medetera gracilis Parent, 1935
 Medetera gressitti Bickel, 1987
 Medetera grisescens De Meijere, 1916
 Medetera grunini Negrobov, 1966
 Medetera gussakovskii Negrobov, 1966
 Medetera halteralis Van Duzee, 1919
 Medetera hamata Parent, 1936
 Medetera helvetica Naglis & Negrobov, 2014
 Medetera himalayensis Bickel, 1987
 Medetera hissarica Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera hymera Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera impigra Collin, 1941
 Medetera incisa Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera incrassata Frey, 1909
 Medetera infumata Loew, 1857
 Medetera infuscata Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera insignis Girschner, 1888
 Medetera inspissata Collin, 1952
 Medetera irianensis Bickel, 1987
 Medetera isobellae Bickel, 1985
 Medetera iviei Runyon, 2020
 Medetera jacula (Fallén, 1823)
 Medetera jakuta Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera japonica Negrobov, 1970
 Medetera johnthomasi Bickel & Arnaud, 2011
 Medetera jugalis Collin, 1941
 Medetera junensis Bickel, 2013
 Medetera kandyensis Naglis & Bickel, 2012
 Medetera kaszabi Negrobov, 1970
 Medetera kerzhneri Negrobov, 1966
 Medetera killertonensis Bickel, 1987
 Medetera kinabaluensis Bickel, 1987
 Medetera kowarzi Negrobov, 1972
 Medetera krivolutskiji Negrobov, 1991
 Medetera krivosheinae Negrobov, 1968
 Medetera lamprostoma Loew, 1871
 Medetera lamprostomoides Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera lamprostomoides kasachstanica Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera lamprostomoides lamprostomoides Negrobov & Stackelberg, 1972
 †Medetera lasciva Meunier, 1907
 Medetera latipennis Negrobov, 1970
 Medetera leucarista Stackelberg, 1947
 Medetera lihuae Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera liwo Bickel, 1987
 Medetera londti Grichanov, 2000
 Medetera longa Negrobov & Thuneberg, 1970
 Medetera longicauda Becker, 1917
 Medetera longinervis Van Duzee, 1928
 Medetera longisurstylata Maslova, Negrobov & Obona, 2018
 Medetera longitarsis De Meijere, 1916
 Medetera lorea Negrobov, 1967
 Medetera luteipes Masunaga & Saigusa, 1998
 Medetera lvovskii Grichanov, 1999
 Medetera marylandica Robinson, 1967
 Medetera maura Wheeler, 1899
 Medetera maynei Curran, 1925
 Medetera media Parent, 1925
 Medetera melancholica Lundbeck, 1912
 Medetera meridionalis Negrobov, 1967
 Medetera micacea Loew, 1857
 Medetera miki Negrobov, 1972
 Medetera minima De Meijere, 1916
 Medetera mixta Negrobov, 1967
 Medetera modesta Van Duzee, 1914
 Medetera mongolica Negrobov, 1966
 Medetera montana Negrobov, 1972
 Medetera montserratensis Runyon, 2020
 Medetera morgei Negrobov, 1971
 Medetera mosmanensis Bickel, 1987
 Medetera mucronata Negrobov & Golubtzov, 1991
 Medetera munroi Curran, 1925
 Medetera muralis Meigen, 1824
 Medetera murina Becker, 1917
 †Medetera mustela Meunier, 1907
 Medetera nakamurai Masunaga & Saigusa, 1998
 Medetera nebulosa Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera negrobovi Gosseries, 1989
 Medetera neixiangensis Yang & Saigusa, 1999
 Medetera neomelancholia Bickel, 1985
 Medetera nepalensis Bickel, 1987
 Medetera nigripes Loew, 1861
 Medetera nitida (Macquart, 1834)
 Medetera nocturna Curran, 1927
 Medetera norlingi Grichanov, 1997
 Medetera normalis Curran, 1924
 Medetera nova Van Duzee, 1919
 Medetera nubilans Negrobov & Tsurikov, 1991
 Medetera nudicoxa Becker, 1922
 Medetera nuwarensis Naglis & Bickel, 2012
 Medetera obesa Kowarz, 1878
 Medetera obscura (Zetterstedt, 1838)
 Medetera occultans Negrobov, 1970
 Medetera olegi Naglis, 2013
 Medetera opaca De Meijere, 1916
 Medetera oscillans Allen, 1976
 Medetera otiosa Parent, 1934
 Medetera pachyneura Meuffels & Grootaert, 2007
 Medetera pallens Negrobov, 1967
 Medetera pallidior (Stackelberg, 1937)
 Medetera pallidotiosa Grichanov, 2000
 Medetera pallipes (Zetterstedt, 1843)
 Medetera palmaris Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera papuensis Bickel, 1987
 Medetera paralamprostoma Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera parenti Stackelberg, 1925
 Medetera parvicornis Santos Abreu, 1929
 Medetera pavlovskii Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera peloria Negrobov, 1967
 Medetera penangensis Bickel, 1987
 Medetera penicillata Negrobov, 1970
 Medetera penura Curran, 1926
 Medetera peradeniya Naglis & Bickel, 2012
 Medetera perfida Parent, 1932
 Medetera petrophila Kowarz, 1878
 Medetera petrophiloides Parent, 1925
 Medetera petulca Wheeler, 1899
 Medetera philippinensis Bickel, 1987
 Medetera physothrix Bickel, 1985
 Medetera pinicola Kowarz, 1878
 Medetera platythrix Bickel, 1985
 Medetera plebeia Parent, 1928
 Medetera plumbella Meigen, 1824
 Medetera polita Parent, 1936
 Medetera polleti Grichanov, 1997
 Medetera polonica Negrobov & Capecki, 1977
 Medetera postminima Steyskal, 1967
 Medetera potomac Bickel, 1985
 Medetera praedator Curran, 1926
 Medetera praedator aequatorialis Grichanov, 2000
 Medetera praedator praedator Curran, 1926
 Medetera prjachinae Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera protuberans Negrobov, 1967
 Medetera pseudoapicalis Thuneberg, 1955
 Medetera pseudonigripes Robinson, 1975
 Medetera pseudosibirica Bickel, 1985
 Medetera pseudotiosa Grichanov, 1999
 Medetera pulchrifacies Santos Abreu, 1929
 Medetera pumila De Meijere, 1916
 Medetera queenslandensis Bickel, 1987
 Medetera rara Negrobov, 1991
 Medetera ravida Negrobov, 1970
 Medetera relicta Negrobov, 1967
 Medetera rhetheura Bickel, 1987
 Medetera rhombomium (Stackelberg, 1937)
 Medetera rikhterae Grichanov, 1997
 Medetera roghii Rampini & Canzoneri, 1979
 Medetera rufipes Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera saguaroicola Bickel, 1985
 Medetera sakhalinensis Negrobov & Naglis, 2015
 Medetera sandakanensis Bickel, 1987
 Medetera saxatilis Collin, 1941
 Medetera seguyi Parent, 1926
 Medetera seguyi seguyi Parent, 1926
 Medetera seguyi sphaeroidea Negrobov, 1967
 Medetera seksyaevae Grichanov, 1999
 Medetera senicula Kowarz, 1878
 Medetera seriata Robinson, 1975
 Medetera setiventris Thuneberg, 1955
 Medetera sfax Grichanov, 2010
 Medetera shiae Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera shuimogouensis Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera sibirica Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera signaticornis Loew, 1857
 Medetera similis Van Duzee, 1919
 Medetera simplicis Curran, 1924
 Medetera sinuosa Tang, Wang & Yang, 2015
 Medetera sphaeropyga Negrobov, 1972
 Medetera spinigera (Stackelberg, 1937)
 Medetera spinulicauda Negrobov, 1970
 Medetera stackelbergiana Negrobov, 1967
 Medetera stoltzei Grichanov, 1999
 Medetera stomias Bickel, 1987
 Medetera storai Frey, 1936
 Medetera striata Parent, 1927
 Medetera stylata Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera subchevi Grichanov, 1997
 Medetera subgrisescens Naglis & Bickel, 2012
 Medetera subsignaticornis Bickel, 1985
 Medetera subtristis Negrobov, 1970
 Medetera subviridis Parent, 1939
 Medetera sutshanica Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera sylvestris (Becker, 1908)
 Medetera takagii Negrobov, 1970
 Medetera tarasovae Negrobov, 1972
 Medetera tarsata Parent, 1931
 Medetera taurica Negrobov & Stackelberg, 1972
 Medetera tenuicauda Loew, 1857
 Medetera thunebergi Negrobov, 1967
 Medetera ticinensis Naglis & Negrobov, 2014
 †Medetera totolapa Bickel & Kraemer, 2016
 Medetera toxopeusi Parent, 1932)
 Medetera transformata Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera triseta Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera tristis (Zetterstedt, 1838)
 Medetera tritarsa Parent, 1928
 Medetera tropica Negrobov, 1991
 Medetera truncorum Meigen, 1824
 Medetera tuberculata Negrobov, 1966
 Medetera tuberculosa Negrobov, 1972
 Medetera tuktoyaktuk Bickel, 1985
 Medetera tumidula Negrobov, 1967
 Medetera turkestanica (Stackelberg, 1926)
 Medetera turkmenorum (Stackelberg, 1937)
 Medetera uda Bickel, 1987
 Medetera unicolor Becker, 1922
 Medetera unisetosa (Collin, 1941)
 Medetera ussuriana Negrobov, 1972
 Medetera utahensis Bickel, 1985
 Medetera vaalensis Grichanov, 2000
 Medetera vagans Becker, 1917
 Medetera valaisensis Naglis & Negrobov, 2014
 †Medetera vana Meunier, 1907
 Medetera varitibia Parent, 1935
 Medetera varvara Grichanov & Vikhrev, 2009
 Medetera veles Loew, 1861
 Medetera verae Negrobov, 1967
 Medetera victoris Negrobov, 1972
 Medetera vidua Wheeler, 1899
 Medetera viridicolor Becker, 1922
 Medetera vittata Van Duzee, 1919
 Medetera vivida Becker, 1922
 Medetera walschaertsi Gosseries, 1989
 Medetera waris Bickel, 1987
 Medetera wongabelensis Bickel, 1987
 Medetera xanthotricha Becker, 1922
 Medetera xerophila Wheeler, 1899
 Medetera xiquegouensis Tang, Wang & Yang, 2016
 Medetera xizangensis Yang, 1999
 Medetera yangi Zhu, Yang & Masunaga, 2006
 Medetera yunnanensis Yang & Saigusa, 2001
 Medetera zaitzevi Negrobov, 1972
 Medetera zhejiangensis Yang & Yang, 1995
 Medetera zimini Negrobov, 1966
 Medetera zinovjevi Negrobov, 1967

Крім того, якщо рід Saccopheronta є синонімом Medetera, то сюди відносяться види:
 Medetera aberrans Wheeler, 1899
 Medetera bella Van Duzee, 1929
 Medetera caffra Curran, 1927
 Medetera gomwa Bickel, 1987
 Medetera hirsuticosta (Parent, 1935)
 Medetera jamaicensis Curran, 1928
 Medetera luzonensis Bickel, 1987
 Medetera maai Bickel, 1987
 Medetera mindanensis Bickel, 1987
 Medetera nigra (Vanschuytbroeck, 1960)
 Medetera nigrimanus Van Duzee, 1931
 Medetera nudipes (Becker, 1914)
 Medetera occidentalis Schiner, 1868
 Medetera ovata Van Duzee, 1931
 Medetera pallidicornis Van Duzee, 1929
 Medetera parvilamellata (Parent, 1938)
 Medetera planipes Van Duzee, 1919
 Medetera pollinosa Van Duzee, 1929
 Medetera pulchra (Vanschuytbroeck, 1951)
 Medetera quinta (Parent, 1936)
 Medetera scaura Van Duzee, 1929
 Medetera steyskali Robinson, 1975
 Medetera varipes Van Duzee, 1929
 Medetera vockerothi Bickel, 1985

Примітки 

Зеленушки
Роди двокрилих